Live in Hollywood – album The Doors
 Live in Hollywood – album RBD
 Live in Hollywood – album Warne’a Marsha